Kantony města Rouen mají označení Kanton Rouen-1 až Kanton Rouen-7 (fr. Canton de Rouen-1 atd.). Jedná se o sedm francouzských správních jednotek v arrondissementu Rouen, v departementu Seine-Maritime a v regionu Horní Normandie. Chef-lieu všech kantonů je město Rouen.

Geografie 
Kantony Rouenu zahrnují plochu 21,38 km2 a mají 107 904 obyvatel (2006), což odpovídá hustotě zalidnění 5047 obyvatel na km2.

Reference 

Rouen
Rouen